Haifa es una ciudad portuaria israelí. También puede referirse a:

Personas 
 Haifa El Aissami, abogada venezolana.
 Haifa Wehbe, cantante libanés
 Haifa Zangana, novelista iraquí
 Haifaa al-Mansour, director de cine saudí